Вас — нормандський поет XII століття.
 Вас — муніципалітет в Італії, провінція Беллуно.